Friedrich Cruse ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Cruse (Buchhändler) (1786–1866), deutscher Buchhändler
 Friedrich Julius Cruse (1815–1891), russischer Lehrer

Siehe auch
 Friedrich Kruse